Побег из тюрьмы (фильм):
 Побег из тюрьмы (фильм, 1977) — советский фильм историко-революционной тематики по мотивам повести Н. Вирты «Побег» о событиях периода подготовки II съезда РСДРП (1902): побеге из Лукьяновской тюрьмы в Киеве десяти политических заключённых — Баумана, Литвинова и других (режиссёр — Радомир Василевский)
 Побег из тюрьмы (фильм, 1994) — американский фильм (режиссёр — Уильям Фридкин)
 Побег из тюрьмы (телесериал, 2005) — американский сериал (режиссёр — Пол Шойринг)
 Побег из тюрьмы (фильм, 2008) / :en:The Escapist (2008 film) — британско-ирландский фильм (режиссёр — Руперт Уайатт)